Straight Outta Compton (album), muziekalbum van de Amerikaanse hiphopgroep N.W.A
Straight Outta Compton (single), single van het gelijknamige album
Straight Outta Compton (film), biografische film over dezelfde groep